Ранелс има више значења:
 Округ Ранелс (Тексас)
 Ранелс (Ајова)